Euphorbia pumila puede hacer referencia a:
 Euphorbia pumila Sibth. & Sm., sinónimo de Euphorbia herniariifolia var. herniariifolia.
 Euphorbia pumila Pall. ex Ledeb., pro syn., sinónimo de Euphorbia nicaeensis subsp. nicaeensis.